Pierrefitte – comune della Corrèze
Pierrefitte – comune della Creuse
Pierrefitte – comune dei Deux-Sèvres

Pierrefitte – comune dei Vosgi

Pierrefitte-sur-Loire – comune dell'Allier